Koppersmidt ist der Familienname folgender Personen:
 Hieronymus Koppersmidt (1516/17–1573), deutscher Geistlicher, Schleswiger Domherr, siehe Hieronymus Cypraeus
 Johann Adolf Koppersmidt (1592–1636), deutscher Pastor, siehe Johann Adolf Cypraeus
 Poul Koppersmidt (1536–1609), deutscher Jurist, siehe Poul Cypræus

Siehe auch:
 Kupferschmied
 Kupferschmied (Begriffsklärung)
 Kupferschmid
 Kupferschmidt